Финале Мађарског купа 1993. је било 2. издање Суперкупа, који је годишња утакмица између шампиона НБ I и освајача Купа Мађарске. Сусрет је одигран 25. августа 1993. између екипа Хонведа и Ференцвароша.
Трофеј је освојио тим из Ференцвароша, чиме је постао победник другог издања Суперкупа Мађарске. У зелено-белом тиму је био Лајош Детари, који се вратио у Мађарску у лето 1993. године да би се придружио тиму Ференцвароша, али је седам година играо у тиму Кишпешта пре него што је потписао уговор у иностранству.

Учесници 
Учесници утакмице Суперкупа су били Кишпест-Хонвед и Ференцварош. У пролеће 1993. године, екипа Кишпешта је освојила тринаесту лигашку титулу клуба а екипа Ференцвароша је освојила своју шеснаесту титулу у Купу Мађарске у двомечу финала против Халадаша.

Утакмица

Детаљи

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт Мађарског фудбалског савеза
 Подаци о утакмици на magyarfutball.hu
 Утакмица на рсссф
 Чланак на ФТЦ
 Чланак на Темпофрадију

1993
Фудбал у 1993.
ФК Ференцварош
ФК Хонвед